Platydictya är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Miles Joseph Berkeley. Enligt Catalogue of Life ingår Platydictya i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Plagiotheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Platydictya